Općina Vračar (srpski: Општина Врачар) je općina u sastavu grada Beograda u Srbiji.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine općina je imala 58.386 stanovnika.

Vidi još
Vračar

Izvor

Vanjske poveznice

o općini

Općine u Srbiji
Beogradske općine